Alexander Jansegers, Belgisch syndicalist en politicus
 Nele Jansegers, Belgisch politica
 Ricus Jansegers, Belgisch televisiedirecteur

Nederlandse of Vlaamse achternaam